Гуальба () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 23,3 км². Население — 1235 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Dades generals

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны